Koelbl oder Kölbl ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Kölbl († 1572), österreichischer Hofbaumeister und Steinmetzmeister
 Edwin Kölbl (1898–1974), österreichischer Komponist 
 Franz Kölbl (1876–1956), österreichischer Politiker 
 Herlinde Koelbl (* 1939), deutsche Fotografin und Dokumentarfilmerin
 Heinz Kölbl (* 1957), österreichischer Gynäkologe  
 Josef Kölbl (1875–1922), österreichischer Landesrat
 Konrad Kölbl (1912–1994), deutscher Schriftsteller und Verleger
 Leopold Kölbl (1895–1970), österreichischer Geologe
 Michael Kölbl (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Paul Kölbl († nach 1606), Hofsteinmetzmeister
 Richard Kölbl (* 1967), deutscher Geologe und Übersetzer
 Rudolf Kölbl (* 1937), deutscher Fußballspieler 
 Stefan Kölbl (* 1967), deutscher Volkswirt
 Susanne Koelbl (* 1965), deutsche Journalistin und Buchautorin

Kölbl ist der Name folgender Orte:

 Kölbl (Gemeinde Weilbach), Ortschaft der Gemeinde Weilbach (Oberösterreich), Bezirk Ried im Innkreis

Siehe auch:
 Kölbel